Эрцо — озеро в Южной Осетии.
 Эрцо — село в Южной Осетии.
 Эрцо — гора в Южной Осетии.
 Эрцо — перевал в Южной Осетии.
 Эрцо — улица в Тбилиси.
 Эрцо — водопад в Северной Осетии.

Похожие 
 Эрцо-Тианети — историческая область в Грузии.
 Эрцог — гора на западном Кавказе.
 Эрцог — российский туроператор.